Bundestagswahlkreis 76 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Berlin-Pankow (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Berlin-Mitte (2002 bis 2009)
 Bundestagswahlkreis Neuss I (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Düsseldorf III (1965 bis 1976)
 Bundestagswahlkreis Wuppertal II (1949 bis 1961)